

Patronymie 
 Anthony Lemke est un acteur canadien bilingue.
 Carlton Lemke (1920-2004), mathématicien américain.
 Eveline Lemke (1964- ) est une femme politique allemande.
 Helmut Lemke (1907-1990) est un homme politique allemand.
 Lev Lemke (1931-1996) est un acteur russe.
 Mark Lemke (1965- ) est un joueur de deuxième but au baseball américain.
 Max Lemke
 Max Lemke (1895-1985) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Max Lemke (1996) est un kayakiste allemand.
 Steffi Lemke (1968- ) est une femme politique allemande.
 William Lemke (1878-1950) est un homme politique américain.

Homonymie de patronyme

en:Lemke (surname)